Don Matías kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Don Matías (ort), Antioquia, 
 Don Matías (kommun), Antioquia,